Rondeletia (vis), een geslacht van straalvinnige vissen in de familie van de papilvissen 
Rondeletia (plantengeslacht), een geslacht van planten in de sterbladigenfamilie